Léon Pinsker (1821–1891),
 Mark Pinsker (1925–2003), mathématicien russe,
 Sarah Pinsker, romancière américaine de science-fiction et de fantasy,
 Simhah Pinsker (1801–1864), archéologue polonais.
Patronyme juif